Slovo Jizera má několik významů:

 Jizera (řeka) – česká řeka pramenící v Jizerských horách
 Jizera (hora) – druhý nejvyšší vrchol české části Jizerských hor
 Prales Jizera – nejstarší přírodní rezervace na území Jizerských hor
 Velká Jizera (Groß Iser, Skalno, Wielka Izera) – zaniklá osada ve Slezsku v polské části Jizerských hor
 Jizerka (Kořenov) (Klein Iser, Malá Jizera) – osada obce Kořenov v okrese Jablonec nad Nisou v české části Jizerských hor; viz též vodní toky s názvem Jizerka
 Jizera (soubor) – folklórní soubor z Liberce
 Jizera (mikroregion) – mikroregion v okresech Liberec a Semily

Související články 
 Jizerka
 Jezerka
 Jezera

Externí odkazy